Кеїк (син Еосфора)
 Кеїк (цар Трахіна)